Jean-Pierre Vigier ist der Name folgender Personen:

* Jean-Pierre Vigier (Physiker) (1920–2004), französischer Physiker 
 Jean-Pierre Vigier (Politiker) (* 1969), französischer Politiker
 Jean-Pierre Vigier (Eishockeyspieler) (* 1976), kanadischer Eishockeyspieler